Виталий Валентинович Дорофеев (17 августа 1956) — советский футболист. Ныне - тренер.

Карьера 

В качестве футболиста выступал на позиции нападающего. Несколько лет Дорофеев игра за среднеазиатские команды из второй советской лиги. Завершив карьеру, Дорофеев перешел на тренерскую работу. В 1996 году он возглавлял клуб Высшей лиги Узбекистана "Машал". Позднее переехал в Россию. Специалист входил в тренерские штабы пензенского "Зенита" и "Горняка". В 2015 году возглавил коллектив из Учалов, после его перевода на любительский уровень.

Примечания

Ссылки 
 

Футболисты СССР
Игроки ФК «Спартак» Семей
Игроки ФК «Хорезм»
Игроки ФК «Янгиер»
Игроки ФК «Динамо» Самарканд
Футбольные тренеры Узбекистана
Футбольные тренеры России
Тренеры ФК «Машал»